Sechrist steht für

Personen:
 Connie Jo Sechrist, US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Doc Sechrist (1876–1950) US-Baseballspieler
 Jon Sechrist, US-TV-Produzent
Geografisches:
 Sechrist Peak, Antarktika
 Sechrist Ridge, Antarktika